«Джеральд Р. Форд» () — американский авианосец, головной корабль одноимённого типа, пришедшего на смену авианосцам типа «Нимиц». В настоящее время в составе флота. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил в ВМС во время Второй мировой войны на борту лёгкого авианосца Монтерей, на Тихоокеанском театре военных действий.

Строительство началось 11 августа 2005 года, когда компания Northrop Grumman провела символическую резку 15-тонного листа, который стал частью корпуса корабля. Спущен на воду 9 ноября 2013 года. Введён в строй 31 мая 2017 года, заменив USS Enterprise (CVN-65), который закончил свою 51-летнюю службу в декабре 2012 года.

История имени 

В 2006 году, когда Джеральд Форд был ещё жив, сенатор от штата Виргиния Джон Уорнер предложил внести изменения в Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2007 год, предложив, что CVN-78 «должен быть назван USS Gerald Ford». В финальной версии закона, подписанного президентом Джоржем Бушем 17 октября 2006 года, говорилось что это только «мнение Конгресса что… CVN-78 должен быть назван USS Gerald Ford». Поскольку «выражение мнения» обычно ни к чему не обязывает и не имеет силу закона, ВМС не обязаны были называть корабль в честь Форда.

3 января 2007 года бывший Министр Обороны США Дональд Рамсфелд во время памятной речи в Епископальной Церкви Грейс, в городе Ист Гранд Репидс (англ.: East Grand Rapids), штат Мичиган, объявил, что авианосец может быть назван в честь Форда. Рамсфелд отметил, что лично сказал об этом Форду во время визита к нему домой в Ранчо Мираж, за несколько недель до смерти Форда. Это делает авианосец одним из немногих кораблей США, названных в честь живущего человека. Позже ВМС США подтвердили, что авианосец может быть назван в честь бывшего президента. 16 января 2007 года министр ВМС США Дональд Винтер официально присвоил имя CVN-78 — USS Gerald R. Ford. Дочь Форда Сьюзан Форд была названа спонсором корабля. Объявление было сделано в Пентагоне, церемонию посетили: вице-президент Дик Чейни, сенаторы Уорнер (республиканец, Виргиния) и Левин (демократ, Мичиган), генерал-лейтенант Guy C. Swan III, Бейлс, трое других детей Форда и остальные.

История

Строительство 
10 сентября 2008 ВМС США подписали контракт на $5,1 миллиарда на проектирование и строительство авианосца с компанией Northrop Grumman Shipbuilding, которая начала строительство авианосца заранее по контракту на $2,7 миллиарда в 2005 году. Строительство началось в компании Huntington Ingalls Industries (ранее Northrop Grumman) на верфи Newport News Shipbuilding (19 000 сотрудников), в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния.

Киль нового корабля был торжественно заложен 14 ноября 2009 года в сухом доке № 12 дочерью Форда, Сьюзан Форд Бейлс. В своей речи к собравшимся рабочим и представителям министерства обороны она сказала: «Отец столкнулся со сложным вызовом — восстановить доверие к президентству и вылечить раны нации после Уотергейта, и только он знал как это сделать — с абсолютной честностью и неподкупностью. И это наследие мы вспоминаем сегодняшним утром.».

Как было заявлено в августе 2011, авианосец «конструктивно наполовину готов». В апреле 2012 года готовность оценивалась на 75 %. 24 мая 2012 была достигнута важная веха в завершении строительства корпуса корабля выше ватерлинии, когда носовая часть была поднята и установлена на место. Это была 390-я (из примерно полутысячи) грузоподъёмная операция цельных модульных частей (из которых собран корабль). 8 октября 2012 года Huntington Ingalls Industries в своём пресс-релизе доложили что они «достигли 87 % завершения конструкционных работ CVN-78 Gerald R. Ford». К 19 декабря 2012 конструкционные строительные работы достигли 90 %. «Из около 500 подъёмных работ, необходимых для завершения корабля, 446 были завершены.»

Установка рубки, изначально запланированная на 2012 год, прошла 26 января 2013.

9 апреля 2013 года взлётная палуба авианосца была завершена вслед за пристройкой верхней носовой секции, доведя корабль до 96%-й готовности конструкционных работ.

7 мая 2013 года последняя из 162 основных грузоподъёмных работ была завершёна, доведя корабль до 100%-й готовности конструкционных работ. Оставшиеся работы — покраска корпуса, работы по установке валов, завершение электрических работ, установка и наладка швартового оборудования и радарных антенн, и заполнение водой сухого дока.

11 июля 2013 года, в продолжении традиций ВМФ США, на авианосце была заварена капсула времени.

9 ноября 2013 года в 11:00 (по времени Восточного побережья) состоялась церемония спуска авианосца на воду, бутылку о борт корабля разбила Сьюзен Форд Бейз, дочь Джеральда Форда. Готовность корабля на этот момент, по заявлениям представителей ВМС США, составила 70 %.

В июне 2016 года агентство Bloomberg опубликовало новость, что авианосец не прошёл проверку боеспособности, его ввод был перенесён на 2017 год. В управлении операционного тестирования и оценки Минобороны США установили, что многие важные системы корабля имеют серьёзные неполадки, часть из которых можно устранить только перепроектированием. Проблемными являются системы взлёта и посадки самолётов (предварительно, взлётно-посадочная полоса нуждается в замене) и управления воздушным движением (катапультой), а также в системы самообороны корабля и доставки вооружений (специалистам комиссии не удалось провести испытания 11 подъёмников для боеприпасов). Электромагнитная катапульта корабля может произвести только 400 запусков, после чего с большой вероятностью даст сбой (вместо положенных 4166 взлётов). Аэрофинишёр может принять подряд 25 самолётов, после чего даст сбой (вместо положенных 1600 посадок). Также неизвестны возможности двухдиапазонной радиолокационной станции — радар тестировался только на суше, причём с незавершённым программным обеспечением.

8 апреля 2017 года авианосец впервые вышел в море на ходовые испытания.

31 мая 2017 года «Джеральд Р. Форд» введён в состав ВМС США. В церемонии ввода в эксплуатацию принимал участие действующий президент США Дональд Трамп. Он назвал авианосец «100 000-тонным посланием миру».
В настоящее время авианосец не имеет сформированной авиагруппы, что делает его небоеготовым.

Особенности конструкции 
Изначально предполагалось, что «Джеральд Форд» заменит собой USS Энтерпрайз (CVN-65), который по состоянию на 2012 год прослужил в составе флота более 50 лет. Однако, эти планы не оправдались, «Энтерпрайз» был выведен из состава флота 1 декабря 2012 года.

Корабль оснащён электромагнитной катапультой EMALS на основе линейного электродвигателя. Она позволяет разгонять боевые самолёты более плавно и создаёт более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

Два новых реактора, разработанных для авианосца, способны производить на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолёты (может взять на борт до 90 самолётов и вертолётов).

С сокращением числа членов экипажа, эксплуатация авианосца должна будет обойтись США на 4 млрд долл. дешевле, чем его предшественника.
Планируемый срок службы «Джеральда Форда» тоже 50 лет, стоимость постройки трёх авианосцев нового класса составит примерно 42 млрд долл.

Галерея

Проблемы 
Во время испытаний авианосца «Джеральд Форд» с мая 2017 по январь 2019 года в 740 вылетах зафиксировано 20 сбоев электромагнитных катапульт. Сбои не привели к повреждениям самолётов и ранениям персонала, однако поставили под сомнение планируемое суточное количество боевых вылетов авианосца. Два сбоя привели к срыву операции и кратковременному прекращению полётов.

По состоянию на декабрь 2018 года на корабле не работают 11 новых электромагнитных подъёмников для перемещения боеприпасов на полётную палубу.

См. также 
 Авианосный флот США

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 USS Gerald R. Ford (CVN-78) на Newport News Shipbuilding
 Авианосец Gerald R. Ford // tech-life.org

Джеральд Р. Форд
Объекты, названные в честь президентов США